D’Arcangelo steht für:
 D’Arcangelo (Band), italienisches Musikduo, bestehend aus Fabrizio und Marco D’Arcangelo

D’Arcangelo ist der Familienname folgender Personen:
 Allan D’Arcangelo (1930–1998), US-amerikanischer Künstler
 Christopher D’Arcangelo (1955–1979), US-amerikanischer Künstler
 Hernán D’Arcangelo (* 1980), argentinischer Squashspieler
 Ildebrando D’Arcangelo (* 1969), italienischer Opernsänger

Siehe auch:
 Arcangelo